AP poate fi:
 Associated Press, agenție de presă americană
 Acțiunea Populară, partid politic în România, între anii 2001-2008
 Amapá, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Ascoli Piceno, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Andhra Pradesh, stat în India, codul ISO 3166-2:IN